Made in Japan indica un prodotto fatto in Giappone.

Musica 
 Made in Japan – album dei Deep Purple del 1972
 Made in Japan – album di Berdien Stenberg del 1991
 Made in Japan – album dei Deep Forest del 1999
 Made in Japan – album dei Sex Machineguns del 1999
 Made in Japan – album dei Dream Theater del 2007
 Made in Japan – album degli Whitesnake del 2013
 Made in Japan – album di Ayumi Hamasaki del 2016
 Made in Japan - Live at Parco Capello – album di Elio e le Storie Tese del 2001